

Каркалайка — річка в Удмуртії, права притока Нилги
 Каркалайка — річка в Удмуртії, ліва притока Уті

Дивись також 
 Каркалай